Mark Popovic (né le  à Stoney Creek en Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il joue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2000 avec les St. Michael's Majors de Toronto en LHO. Il fut repêché en  , en  du repêchage d'entrée dans la LNH 2001 par les Mighty Ducks d'Anaheim. En 2003, il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec cette équipe. En 2005, il rejoint les Thrashers d'Atlanta.

Statistiques 

|1998-1999 ||St. Michael's Majors de Toronto ||LHO ||60||6||26||32||46||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000 ||St. Michael's Majors de Toronto ||LHO ||68||11||29||40||68||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001 ||St. Michael's Majors de Toronto ||LHO ||61||7||35||42||54||18||3||5||8||22
|-
|2001-2002 ||St. Michael's Majors de Toronto ||LHO ||58||12||29||41||42||15||1||11||12||10
|-
|2002-2003 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||73||3||21||24||46||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||74||4||10||14||63||9||1||2||3||4
|-
|2003-2004||Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||74||1||17||18||47||11||2||3||5||6
|-
|2005-2006 ||Wolves de Chicago ||LAH ||73||12||26||38||66||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Thrashers d'Atlanta ||LNH||7||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007 ||Wolves de Chicago ||LAH ||65||16||24||40||51||15||3||6||9||4
|-
|2006-2007||Thrashers d'Atlanta ||LNH||3||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||33||0||2||2||10||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||SKA Saint-Pétersbourg||KHL||52||8||15||23||40||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Thrashers d'Atlanta || LNH ||37||2||2||4||10||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||HC Lugano||LNA||33||4||12||16||20||4||0||4||4||2
|-
| 2011-2012 || SC Langnau Tigers || LNA ||24||3||9||12||14||4||0||3||3||2
|-
| 2012-2013 || SC Langnau Tigers || LNA ||11||1||4||5||29||6||0||2||2||4
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL|| 39|| 2|| 7|| 9|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015|| KHL Medveščak || KHL || 46|| 2|| 6|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 46 || 5 || 10 || 15 || 31 || 7 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 50 || 4 || 16 || 20 || 12 || 10 || 1 || 2 || 3 || 0

|81||2||5||7||20||-||-||-||-||-

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1982
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur croate de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du HC Lugano
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC